

Победна — село в гміні Лешна Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Победна — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства